Existen varias estaciones relacionadas con el transporte ferroviario y de autobuses llamadas La Paz:

Estación San Juan de Dios (Guadalajara), estación de la Línea 2 del Tren Eléctrico Urbano de Guadalajara
Estación San Juan de Dios (Mi Macro Calzada), estación del sistema BRT Mi Macro Calzada

San Juan de Dios (Metro de Lima y Callao), estación de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao